DFFV steht für:
 Deutsch-Französische Forschungsgesellschaft Verdun
 Deutscher Fitness- und Fitnessmodelverband, deutscher Fitness- und Bodybuilderverband, Mitglied der World Fitness Federation
 Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Landesversicherung für Dienstfahrten mit eigenem Pkw

Abkürzung